BKI steht für:
 Bürokratiekostenindex
 Babbar Khalsa International, militante Sikh-Organisation der 1970er und 1980er Jahre 
 Berufskolleg für Informatik, an der Akademie für Datenverarbeitung Böblingen
 Flughafen Kota Kinabalu, malaysischer Flughafen (IATA-Code)
 Bischöfliches Kirchenmusikalisches Institut (Speyer), Ausbildungsstätte zum Kirchenmusiker
 Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Stuttgart
 Bezirkskriminalinspektion
 Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde, niederländische Fachzeitschrift
 Berufskolleg I, das 1. Schuljahr eines Berufskollegs
 Bewohnte Kunstinstallation des Künstlers Sandip Shah

BKI